Wasserturm (Darmstadt) steht für
 Wasserturm am Darmstädter Hauptbahnhof
 Wasserturm (Ausbesserungswerk Darmstadt)